Alain Lamontagne (né en 1952), conteur et auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Alexandria Lamontagne (née en 1996), footballeuse internationale canadienne ;
 
André Lamontagne (né en 1961), professeur et auteur ;
André Lamontagne (né en 1960), homme politique québécois ;
 Blanche Lamontagne-Beauregard (1889-1958), poétesse québécoise ;
 Cynthia Lamontagne (né en 1966), actrice américaine ;
 Gilles Lamontagne (1919-2016), militaire et lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Jacques Lamontagne (1961-), illustrateur québécois ;
 Julie Lamontagne, musicienne de jazz québécoise ;
 Léopold Lamontagne (1910-1998), historien, écrivain et enseignant québécois ;
 Maurice Lamontagne (1917-1983), économiste et un sénateur canadien ;
 Ray LaMontagne (né en 1974), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Raymond Lamontagne (1923-2016), homme politique français ;
 Robert Lamontagne (1933-2019), homme politique canadien ;
 Roland Lamontagne (1921-2011), historien québécois ;
 Yves Lamontagne (né en 1943), psychiatre québécois ;

Lamontagne peut également désigner:
La maison Lamontagne, monument historique de Rimouski, au Canada ;

Voir aussi